«Повелитель приливов» () — кинофильм режиссёра Барбры Стрейзанд, вышедший на экраны в 1991 году. Экранизация бестселлера Пэта Конроя. Лента выдвигалась на премию «Оскар» в семи номинациях и была удостоена премии «Золотой глобус».

Сюжет 

Жизнь Тома, простого футбольного тренера с Юга, состоит из одних разочарований: он несчастлив в браке, лишен работы и надежды на будущее. К этому прибавляется переживание за родную сестру, которая во второй раз пытается покончить жизнь самоубийством. Чтобы спасти сестру и себя, он вынужден раскрыть все самые страшные страницы их детства её психологу доктору Сьюзен Лоуэнстайн. За это время Том понимает, что доктор Сьюзен ему не безразлична. Сьюзен тоже влюбляется в Тома, видя в нём очень простого и доброго южанина. Но им не суждено быть вместе. Разрываясь между семьёй и Сьюзен, Том выбирает первое.

В ролях 
 Ник Нолти — Том Уинго
 Барбра Стрейзанд — доктор Сьюзен Лоуэнстайн
 Блайт Даннер — Салли Уинго
 Кейт Неллиган — Лайла Уинго Ньюбери, мать Тома и Саванны
 Йерун Краббе — Герберт Вудрафф, муж Сьюзан
 Мелинда Диллон — Саванна Уинго
 Джордж Карлин — Эдди Детревилль, сосед Саванны
 Джейсон Гулд — Бернар Вудрафф, сын Сьюзан и Герберта

Награды и номинации 
 1992 — 7 номинаций на премию «Оскар»: лучший фильм (Барбра Стрейзанд, Эндрю Карш), лучшая мужская роль (Ник Нолти), лучшая женская роль второго плана (Кейт Неллиган), лучший адаптированный сценарий (Пэт Конрой, Бекки Джонстон), лучшая музыка к фильму (Джеймс Ньютон Ховард), лучшая операторская работа (Стивен Голдблатт), лучшая работа художника—постановщика (Пол Силберт, Кэрил Хеллер).
 1992 — премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — драма (Ник Нолти), а также 2 номинации: лучший фильм — драма, лучший режиссёр (Барбра Стрейзанд)
 1992 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Барбра Стрейзанд)
 1992 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Пэт Конрой, Бекки Джонстон)

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Барбры Стрейзанд
Фильмы о врачах
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы США 1991 года